У́лица (Валентины) Гризоду́бовой — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Улица Гризодубовой — улица в Соколе.

Россия 
 Улица Гризодубовой — улица во Владивостоке.
 Улица Гризодубовой — улица в Москве.
 Улица Гризодубовой — улица в Новосибирске.
 Улица Гризодубовой — улица в Хилке.
 Улица Гризодубовой — улица в Жуковском.

Украина 
 Улица Гризодубовой — улица в Мелитополе.
 Улица Гризодубовой — улица в Донецке.
 Улица Гризодубовой — улица в Сумах.
 Улица Гризодубовой — улица в Харькове вдоль левого берега реки Очеретянка.
 Улица Гризодубовой — улица в Черкассах.
 Улица Гризодубовой — улица в Мариуполе.
 Улица Гризодубовой — улица в Кривом Роге.